Олег Витальевич Козерод (род. в  году, Полтавщина) — доктор исторических наук, историк, политолог, политический деятель. Член-корреспондент Королевского исторического общества, вице-президент Центра исследования проблем европейской демократии в Брюсселе, старший научный сотрудник Института политических и этнонациональных исследований им. И. Ф. Кураса Национальной Академии наук Украины, политический советник Делегации ЕС-Израиль Европейского Парламента.

Родился в  году в Полтавской области в аристократической семье, ведущей свою историю с 1395 года. Окончил Харьковский государственный университет с отличием . Работал заведующим кафедрой международных отношений «Университета Кайнар», Казахстан. Защитил кандидатскую диссертацию в Университете Днепропетровска по истории Белого движения (1996), и докторскую диссертацию в Донецком национальном университете по еврейской истории (2008) .

В 2000-х годах работал корреспондентом российского Агентства еврейских новостей в Великобритании и главным редактором старейшего русскоязычного издания Европы — газеты «Достижения» (1927). Являлся научным сотрудником Оксфордского центра гебраистики и еврейских исследований (OCHJS) и Центра гуманитарных исследований (European Humanities Research Centre), New College, Oxford University.

С 2010 года — научный сотрудник и вице-президент Центра исследования проблем европейской демократии в Брюсселе, с 2011 года — старший научный сотрудник Института политических и этнонациональных исследований НАН Украины , с 2013 года — профессор политической истории Zerah Business School .

В 2017 году был избран членом-корреспондентом Королевского исторического общества Великобритании , с 2019 года — политический советник Делегации ЕС-Израиль Европейского Парламента .

Автор более 10 монографий по проблемам современной истории ХХ столетия, иудаики и политологии[6], член различных международных и профессиональных ассоциаций [7], в том числе European Association for Jewish Studies, Oxford University Alumni Society.

Примечания 
5. [1]

6. [1]

7. [1]
Выпускники Харьковского университета
Политологи Украины